

468001–468100 

|-bgcolor=#C2FFFF
| 468001 || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 468002 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 468003 || || 13 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#FFC2E0
| 468004 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=005 bgcolor=#FFC2E0
| 468005 || || 10 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 468006 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 468007 || 2013 AR || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 468008 || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#C2FFFF
| 468009 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 468010 || || 11 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#C2FFFF
| 468011 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=012 bgcolor=#C2FFFF
| 468012 || || 13 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=013 bgcolor=#C2FFFF
| 468013 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=014 bgcolor=#C2FFFF
| 468014 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=015 bgcolor=#C2FFFF
| 468015 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=016 bgcolor=#C2FFFF
| 468016 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 468017 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 468018 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 468019 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 468020 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 468021 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 468022 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 468023 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 468024 || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#FA8072
| 468025 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 468026 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 468027 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 468028 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 468029 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 468030 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 468031 || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 468032 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 468033 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 468034 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 468035 || || 6 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 468036 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 468037 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 468038 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 468039 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 468040 || || 30 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 468041 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 468042 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 468043 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 468044 || || 20 de juliol de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#FA8072
| 468045 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 468046 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 468047 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 468048 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 468049 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 468050 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 468051 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 468052 || || 3 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 468053 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 468054 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 468055 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 468056 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 468057 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 468058 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 468059 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 468060 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 468061 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 468062 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 468063 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 468064 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 468065 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 468066 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 468067 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 468068 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 468069 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 468070 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 468071 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 468072 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 468073 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 468074 || || 2 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 468075 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 468076 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 468077 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 468078 || || 23 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 468079 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 468080 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 468081 || || 19 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 468082 || || 17 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 468083 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 468084 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 468085 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 468086 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 468087 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 468088 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 468089 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 468090 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 468091 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 468092 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 468093 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 468094 || || 17 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 468095 || || 13 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 468096 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 468097 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 468098 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 468099 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 468100 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

468101–468200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 468101 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 468102 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 468103 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 468104 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 468105 || || 26 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 468106 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 468107 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 468108 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 468109 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 468110 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 468111 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 468112 || || 4 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 468113 || || 22 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 468114 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 468115 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 468116 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#FFC2E0
| 468117 || || 1 de març de 2014 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=118 bgcolor=#C2FFFF
| 468118 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=119 bgcolor=#FA8072
| 468119 || || 25 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 468120 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 468121 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 468122 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 468123 || || 1 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 468124 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 468125 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 468126 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 468127 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 468128 || || 12 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 468129 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 468130 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 468131 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 468132 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 468133 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 468134 || || 24 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#FA8072
| 468135 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 468136 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 468137 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 468138 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 468139 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 468140 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 468141 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 468142 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 468143 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 468144 || || 4 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 468145 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 468146 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 468147 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 468148 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 468149 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 468150 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 468151 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 468152 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 468153 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 468154 || || 18 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 468155 || || 21 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 468156 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 468157 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 468158 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 468159 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 468160 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 468161 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 468162 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 468163 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 468164 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 468165 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 468166 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 468167 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 468168 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 468169 || || 11 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 468170 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 468171 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 468172 || || 3 de desembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 468173 || || 28 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 468174 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 468175 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 468176 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 468177 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 468178 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 468179 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 468180 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 468181 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 468182 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 468183 || || 16 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 468184 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 468185 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 468186 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 468187 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 468188 || || 23 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 468189 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 468190 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 468191 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 468192 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 468193 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 468194 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 468195 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 468196 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 468197 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 468198 || || 16 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 468199 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 468200 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

468201–468300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 468201 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 468202 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 468203 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 468204 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 468205 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 468206 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 468207 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 468208 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 468209 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 468210 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 468211 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 468212 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 468213 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 468214 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 468215 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 468216 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 468217 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 468218 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 468219 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 468220 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 468221 || || 14 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 468222 || || 15 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 468223 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 468224 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 468225 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 468226 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 468227 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 468228 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 468229 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 468230 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 468231 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 468232 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 468233 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 468234 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 468235 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 468236 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 468237 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 468238 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 468239 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 468240 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 468241 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 468242 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 468243 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 468244 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 468245 || || 1 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 468246 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 468247 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 468248 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 468249 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 468250 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 468251 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 468252 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 468253 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 468254 || || 27 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 468255 || || 21 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 468256 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 468257 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 468258 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 468259 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 468260 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 468261 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 468262 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 468263 || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 468264 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 468265 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 468266 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 468267 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 468268 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 468269 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 468270 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 468271 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 468272 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 468273 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 468274 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 468275 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 468276 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 468277 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 468278 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 468279 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 468280 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 468281 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 468282 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 468283 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 468284 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 468285 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 468286 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 468287 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 468288 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 468289 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 468290 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 468291 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 468292 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 468293 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 468294 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 468295 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 468296 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 468297 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 468298 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 468299 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 468300 || || 27 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

468301–468400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 468301 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#C2FFFF
| 468302 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 468303 || || 11 d'abril de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#C2FFFF
| 468304 || || 12 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=305 bgcolor=#FA8072
| 468305 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 468306 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 468307 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 468308 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 468309 || || 19 de juny de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 468310 || || 1 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 468311 || || 17 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 468312 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 468313 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 468314 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 468315 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 468316 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 468317 || || 8 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 468318 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 468319 || || 3 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 468320 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 468321 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 468322 || || 27 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 468323 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 468324 || || 17 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 468325 || || 14 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 468326 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 468327 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 468328 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 468329 || || 21 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 468330 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 468331 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 468332 || || 17 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 468333 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 468334 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 468335 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 468336 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 468337 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 468338 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 468339 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 468340 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 468341 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 468342 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 468343 || || 1 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 468344 || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 468345 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 468346 || || 16 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 468347 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 468348 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 468349 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 468350 || || 20 d'abril de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 468351 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 468352 || || 5 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 468353 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 468354 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 468355 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 468356 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 468357 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 468358 || || 3 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 468359 || || 28 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 468360 || || 11 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 468361 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 468362 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 468363 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 468364 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 468365 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 468366 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 468367 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 468368 || || 8 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 468369 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 468370 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 468371 || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 468372 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 468373 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 468374 || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 468375 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 468376 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 468377 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 468378 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 468379 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 468380 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 468381 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 468382 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 468383 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 468384 || || 9 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 468385 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 468386 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 468387 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 468388 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 468389 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 468390 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 468391 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 468392 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 468393 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 468394 || || 24 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 468395 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 468396 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 468397 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 468398 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 468399 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 468400 || || 5 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

468401–468500 

|-bgcolor=#fefefe
| 468401 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 468402 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 468403 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 468404 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 468405 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 468406 || || 17 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 468407 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 468408 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 468409 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 468410 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 468411 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 468412 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 468413 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 468414 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 468415 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 468416 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 468417 || || 27 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 468418 || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 468419 || || 7 d'octubre de 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 468420 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#FA8072
| 468421 || || 3 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#C2E0FF
| 468422 || || 27 de març de 2000 || Mauna Kea || J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman || cubewano ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 468423 || || 25 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 468424 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 468425 || || 7 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 468426 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 468427 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 468428 || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 468429 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 468430 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 468431 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 468432 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 468433 || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 468434 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 468435 || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#FA8072
| 468436 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 468437 || || 10 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 468438 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 468439 || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 468440 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#FA8072
| 468441 || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 468442 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 468443 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 468444 || || 15 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#FA8072
| 468445 || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#FFC2E0
| 468446 || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 468447 || || 7 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#FFC2E0
| 468448 || || 4 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=449 bgcolor=#FA8072
| 468449 || || 24 de juny de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#FA8072
| 468450 || || 29 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 468451 || || 31 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#FFC2E0
| 468452 || || 22 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 468453 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 468454 || || 2 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 468455 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 468456 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#FA8072
| 468457 || || 3 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 468458 || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 468459 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 468460 || 2003 YA || 16 de desembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 468461 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FFC2E0
| 468462 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 468463 || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 468464 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 468465 || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 468466 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 468467 || || 21 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#FFC2E0
| 468468 || || 29 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 468469 || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 468470 || || 23 d'agost de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 468471 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 468472 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 468473 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 468474 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 468475 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 468476 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 468477 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 468478 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 468479 || || 14 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 468480 || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#FFC2E0
| 468481 || || 15 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 468482 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 468483 || || 9 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 468484 || || 10 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 468485 || || 4 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 468486 || || 19 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 468487 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 468488 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 468489 || || 7 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 468490 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 468491 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 468492 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 468493 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#FA8072
| 468494 || || 11 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 468495 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 468496 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 468497 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 468498 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 468499 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 468500 || || 6 de maig de 2005 || Kitt Peak || DLS ||  ||  —
|}

468501–468600 

|-bgcolor=#fefefe
| 468501 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 468502 || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 468503 || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 468504 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 468505 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 468506 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#FA8072
| 468507 || || 4 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 468508 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 468509 || || 23 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 468510 || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 468511 || || 30 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 468512 || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 468513 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 468514 || || 3 de setembre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 468515 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 468516 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 468517 || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 468518 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 468519 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 468520 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 468521 || || 27 d'octubre de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 468522 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 468523 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 468524 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 468525 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 468526 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 468527 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 468528 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 468529 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 468530 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 468531 || || 30 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 468532 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 468533 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 468534 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 468535 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 468536 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 468537 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 468538 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 468539 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#FFC2E0
| 468540 || || 20 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || ATE ||  —
|-id=541 bgcolor=#FFC2E0
| 468541 || || 23 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 468542 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 468543 || || 1 de juliol de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 468544 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 468545 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 468546 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 468547 || || 20 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 468548 || || 25 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 468549 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 468550 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 468551 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 468552 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 468553 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 468554 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 468555 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 468556 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 468557 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 468558 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 468559 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 468560 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 468561 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 468562 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 468563 || || 1 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 468564 || || 18 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 468565 || || 2 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 468566 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 468567 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#FA8072
| 468568 || || 13 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 468569 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 468570 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 468571 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 468572 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 468573 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 468574 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 468575 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 468576 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 468577 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 468578 || || 23 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 468579 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 468580 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 468581 || || 11 de maig de 2007 || Lulin Observatory || LUSS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 468582 || || 13 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#FFC2E0
| 468583 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 468584 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 468585 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 468586 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 468587 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 468588 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 468589 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 468590 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 468591 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 468592 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 468593 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 468594 || || 11 d'octubre de 2007 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 468595 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 468596 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 468597 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 468598 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 468599 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 468600 || || 19 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

468601–468700 

|-bgcolor=#fefefe
| 468601 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 468602 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 468603 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 468604 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 468605 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 468606 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 468607 || || 15 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 468608 || || 17 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 468609 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 468610 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#FA8072
| 468611 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 468612 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 468613 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 468614 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#FA8072
| 468615 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 468616 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 468617 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 468618 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 468619 || || 1 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 468620 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 468621 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 468622 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 468623 || || 9 d'abril de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 468624 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 468625 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 468626 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 468627 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 468628 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 468629 || || 5 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 468630 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 468631 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 468632 || || 13 de setembre de 2008 || La Cañada || J. Lacruz ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 468633 || || 22 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 468634 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 468635 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 468636 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 468637 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 468638 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#C2FFFF
| 468639 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 468640 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 468641 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 468642 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 468643 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 468644 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 468645 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 468646 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#FA8072
| 468647 || || 23 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 468648 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 468649 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 468650 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 468651 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 468652 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 468653 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 468654 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 468655 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 468656 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 468657 || || 9 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 468658 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 468659 || || 2 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 468660 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 468661 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 468662 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 468663 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 468664 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 468665 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 468666 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 468667 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 468668 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 468669 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 468670 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 468671 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 468672 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 468673 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 468674 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 468675 || || 17 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 468676 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 468677 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 468678 || || 26 de maig de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 468679 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 468680 || || 22 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#FFC2E0
| 468681 || || 25 de juny de 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || AMO ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 468682 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 468683 || || 24 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#FFC2E0
| 468684 || || 27 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || AMO ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 468685 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 468686 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 468687 || || 13 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 468688 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 468689 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 468690 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 468691 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 468692 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 468693 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#C2FFFF
| 468694 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 468695 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 468696 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 468697 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 468698 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 468699 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#C2FFFF
| 468700 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|}

468701–468800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 468701 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 468702 || || 19 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 468703 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 468704 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 468705 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 468706 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 468707 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 468708 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 468709 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 468710 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 468711 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 468712 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 468713 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 468714 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 468715 || || 21 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 468716 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 468717 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 468718 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 468719 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 468720 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 468721 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 468722 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 468723 || || 5 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 468724 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 468725 || || 5 de maig de 2010 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 468726 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#FFC2E0
| 468727 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE || ATEPHA ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 468728 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 468729 || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#FFC2E0
| 468730 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 468731 || || 1 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 468732 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 468733 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 468734 || || 29 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 468735 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 468736 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 468737 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#FFC2E0
| 468738 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=739 bgcolor=#FA8072
| 468739 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 468740 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#FFC2E0
| 468741 || || 2 de novembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 468742 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 468743 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 468744 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 468745 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 468746 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 468747 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 468748 || || 11 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 468749 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 468750 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 468751 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 468752 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 468753 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 468754 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 468755 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 468756 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 468757 || || 29 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 468758 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 468759 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 468760 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 468761 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 468762 || || 27 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 468763 || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 468764 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 468765 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#FA8072
| 468766 || || 21 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 468767 || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 468768 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 468769 || || 29 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 468770 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 468771 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 468772 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 468773 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 468774 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 468775 || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 468776 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 468777 || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#C2FFFF
| 468778 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 468779 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#C2FFFF
| 468780 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=781 bgcolor=#C2FFFF
| 468781 || || 31 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=782 bgcolor=#C2FFFF
| 468782 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 468783 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 468784 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 468785 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#C2FFFF
| 468786 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 468787 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 468788 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 468789 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 468790 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 468791 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 468792 || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 468793 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 468794 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 468795 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 468796 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 468797 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 468798 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 468799 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 468800 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

468801–468900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 468801 || || 21 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 468802 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 468803 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#FA8072
| 468804 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 468805 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 468806 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 468807 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 468808 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 468809 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 468810 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 468811 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 468812 || || 11 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#FFC2E0
| 468813 || || 29 de juliol de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 468814 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 468815 || || 20 de juliol de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 468816 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 468817 || || 8 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 468818 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 468819 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 468820 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#FA8072
| 468821 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 468822 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 468823 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 468824 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 468825 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#FA8072
| 468826 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 468827 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 468828 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 468829 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 468830 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 468831 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 468832 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 468833 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 468834 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 468835 || || 27 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 468836 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#FFC2E0
| 468837 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 468838 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 468839 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 468840 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 468841 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 468842 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 468843 || || 9 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 468844 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 468845 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 468846 || || 25 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 468847 || || 21 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 468848 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 468849 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 468850 || || 27 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 468851 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#C2FFFF
| 468852 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=853 bgcolor=#C2FFFF
| 468853 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=854 bgcolor=#C2FFFF
| 468854 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=855 bgcolor=#C2FFFF
| 468855 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=856 bgcolor=#C2FFFF
| 468856 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 468857 || || 16 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 468858 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 468859 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 468860 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#C2E0FF
| 468861 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 468862 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 468863 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#FA8072
| 468864 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 468865 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 468866 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 468867 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 468868 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 468869 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 468870 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 468871 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 468872 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 468873 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 468874 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 468875 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 468876 || || 9 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 468877 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 468878 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 468879 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 468880 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 468881 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 468882 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 468883 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 468884 || || 6 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 468885 || || 29 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 468886 || || 26 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 468887 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 468888 || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 468889 || || 10 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 468890 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 468891 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 468892 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 468893 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 468894 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 468895 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 468896 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 468897 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 468898 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 468899 || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 468900 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

468901–469000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 468901 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 468902 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 468903 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 468904 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 468905 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 468906 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 468907 || || 16 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 468908 || || 25 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#FFC2E0
| 468909 || || 24 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || ATE ||  —
|-id=910 bgcolor=#FFC2E0
| 468910 || || 26 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 468911 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 468912 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 468913 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 468914 || || 5 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 468915 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 468916 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#FA8072
| 468917 || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 468918 || || 20 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 468919 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 468920 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 468921 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 468922 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 468923 || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 468924 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 468925 || || 25 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 468926 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 468927 || || 23 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 468928 || || 15 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 468929 || || 18 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 468930 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 468931 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 468932 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 468933 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 468934 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 468935 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 468936 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 468937 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 468938 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 468939 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 468940 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 468941 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 468942 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 468943 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 468944 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 468945 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 468946 || || 11 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 468947 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 468948 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 468949 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 468950 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 468951 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 468952 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 468953 || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 468954 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 468955 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 468956 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 468957 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 468958 || || 7 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 468959 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 468960 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 468961 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 468962 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 468963 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 468964 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 468965 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 468966 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 468967 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 468968 || || 19 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 468969 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 468970 || || 2 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 468971 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 468972 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 468973 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 468974 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 468975 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 468976 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 468977 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 468978 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 468979 || || 6 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 468980 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 468981 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 468982 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 468983 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 468984 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 468985 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 468986 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 468987 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 468988 || || 7 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 468989 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 468990 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 468991 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 468992 || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 468993 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 468994 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 468995 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 468996 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 468997 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 468998 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 468999 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 469000 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (465001)-(470000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)